Караса́йський район (, ) — адміністративна одиниця у складі Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр — місто Каскелен.

Історія 
Утворений 1928 року як Калінінський, з 1935 року змінено на Каскеленський, а 1998 року — має сучасну назву.

Населення 
Населення — 170495 осіб (2010; 184356 в 2009, 118775 в 1999).

Національний склад (станом на 2010 рік):
 казахи — 99193 особи (58,18%)
 росіяни — 36951 особа (21,67%)
 турки — 10609 осіб (6,22%)
 азербайджанці — 5889 осіб (3,45%)
 уйгури — 4219 осіб (2,48%)
 курди — 3837 осіб (2,25%)
 татари — 1878 осіб (1,10%)
 німці — 1698 осіб (1,00%)
 українці — 1185 осіб (0,70%)
 корейці — 888 осіб
 чеченці — 579 осіб
 узбеки — 453 особи
 дунгани — 254 особи
 киргизи — 217 осіб
 білоруси — 188 осіб
 греки — 82 особи
 поляки — 55 осіб
 інші — 2320 осіб

Склад 
До складу району входять 12 сільських округів та 1 міська адміністрація:

Найбільші населені пункти

Примітки 

Райони Алматинської області